Сан Антонио дел Пуенте има више значења:

 Сан Антонио дел Пуенте (Темоаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Антонио дел Пуенте (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Антонио дел Пуенте (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику